

Toponyme

Belgique 
 Velle, hameau dans la commune de Tamise (province de Flandre-Orientale, environ 13 km au sud-ouest d'Anvers)
 La Velle, ruisseau de la province de Liège, affluent de la Lembrée

Espagne 
 Velle (réservoir de -), réservoir sur la rivière Minho en Galice

France 
 Velle-le-Châtel, commune de la Haute-Saône
 Velle-sur-Moselle, commune de Meurthe-et-Moselle
 Velle, l'un des trois hameaux formant la commune de Lalœuf en Meurthe-et-Moselle

Norvège 
 Velle (Møre og Romsdal), village dans la municipalité de Ørsta, Møre og Romsdal
 Velle (Nord-Trøndelag) (également appelé Velde ou Vellamelen), village dans la municipalité de Steinkjer, Nord-Trøndelag
 Velle (Rogaland), village dans la municipalité de Karmøy, Rogaland

Patronymes 
 Joseph Velle (1837-1889), prestidigitateur hongrois ;
 Gaston Velle (1868-1953), fils du précédent, réalisateur, scénariste et acteur français ;
 Louis Velle (1926-2023), acteur français ;
 François Velle (né en 1961), fils du précédent, scénariste et réalisateur français.

Bovidés 
 Velle, jeune bovin femelle (voir veau)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme